Большой Луг — топоним в России:

 Большой Луг — улус в Кяхтинском районе Бурятии.
 Большой Луг — село в Нерчинском районе Забайкальского края.
 Большой Луг — посёлок городского типа в Шелеховском районе Иркутской области.
 Большой Луг — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Большой Луг — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Большой Луг — станция ВСЖД на Транссибе.